Live! Bootleg (álbum de Aerosmith)
Live Bootleg (álbum de Audio Adrenaline)
Live Bootleg (álbum de Resurrection Band)
Live Bootleg (álbum de Mudvayne)

Desambiguação